Balakrishnan peut faire référence à : 
 Jennifer Balakrishnan, mathématicienne américaine.
 Venkataraman Balakrishnan (1943-), physicien indien.